Als Rosenkranzkirche werden Kirchenbauten mit dem  Patrozinium Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz bezeichnet, Patronatsfest ist das Rosenkranzfest am 7. Oktober. Kirchen Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, die zur Basilika minor erhoben wurden, nennt man Rosenkranzbasilika.

Vereinzelt werden auch Kirchen mit anderem Patrozinium aufgrund einer Rosenkranzdarstellung oder anderer Bezüge zum Rosenkranz so genannt. Bis zur Einführung des Festes Maria Königin für die Gesamtkirche im Jahre 1954 wurden zahlreiche Kirchen dem Patronat Maria Rosenkranzkönigin (Regina Sacratissimi Rosarii) geweiht.

Legende:
  … Kathedralen, Basiliken und ähnliche
  Die Rosenkranzkirchen mit anderem Patrozinium finden sich bei den Länderabschnitten an das Ende gestellt.

Liste

Argentinien 
  Rosenkranz-Basilika (Buenos Aires)
  Kathedrale von Rosario

Bangladesch 
  Kathedrale Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz in Chittagong

Chile 
  Rosenkranz-Basilika (Andacollo)

Deutschland 
 Maria vom heiligen Rosenkranz (Bad Nenndorf)
 Rosenkranzkirche (Bad Neuenahr)
 St. Maria Rosenkranzkönigin (Berkum) (Ortschaft in Wachtberg)
  Rosenkranz-Basilika (Berlin-Steglitz)
 St. Maria Königin vom hl. Rosenkranz (Bleckede)
 Maria Rosenkranz in Budberg (Rheinberg)
 Maria Rosenkranzkönigin in Demmin
 St. Maria de Rosario (Dimbach)
 St. Maria Königin des Heiligen Rosenkranzes in Ditzingen
 Maria Rosenkranzkönigin (Dresden)
 St. Maria Rosenkranz in Düsseldorf-Wersten
 Maria Rosenkranz in Frankfurt-Seckbach
 Maria Rosenkranzkönigin (Genthin)
 St. Maria de Rosario (Gerolzhofen)
 Rosenkranzkapelle in Glashütte (St. Märgen)
 Maria Rosenkranzkönigin (Hagenheim)
 Maria vom hl. Rosenkranz (Hasselfelde) (profaniert)
 St. Maria Rosenkranz (Hollenstede)
 St. Maria (Kassel) (Rosenkranzkirche) in Kassel (Vorderer Westen)
 Rosenkranzkönigin (Ketzin/Havel) in Ketzin/Havel
 Maria Rosenkranzkönigin (Klietz) (profaniert)
 Maria Rosenkranzkönigin (Klingenthal)
 Maria Rosenkranzkönigin (Klüsserath)
 Maria Rosenkranzkönigin (Quettingen) in Leverkusen-Quettingen
 Maria Rosenkranzkönigin (Limbach)
 St. Maria Rosenkranzkönigin (Meindorf), Sankt Augustin, Nordrhein-Westfalen
 St. Maria Rosenkranz (Mönchengladbach)
 Anstaltskirche Rosenkranzkönigin (München)
 St. Maria Rosenkranz (Styrum) in Mülheim (Ruhr)-Styrum
 Pfarrkirche „Maria Rosenkranzkönigin“ (B. Maria Virgo de Rosario) in Nagel (Fichtelgebirge)
 Maria Rosenkranzkönigin (Neubiberg)
 Maria Rosenkranzkönigin (Pasing)
 St. Mariä Rosenkranz (Porselen), Nordrhein-Westfalen
 Maria Rosenkranzkönigin (Radibor)
 Filialkirche Rosenkranzkönigin, Reckenneusig, Landkreis Bamberg
 Kirche Unserer lieben Frau vom Rosenkranz, Reute (Breisgau)
 Rosenkranzkapelle in Magdeburg-Rothensee
 Pfarrkirche zur Rosenkranzkönigin, Rosenheim
 Pfarrkirche Rosenkranzkönigin, Schönach (Mötzing), Landkreis Regensburg
 Pfarrkirche Maria Rosenkranzkönigin in Schretzheim
 Kirche Sankt Maria vom heiligen Rosenkranz zu Soltau
 Rosenkranzkönigin (Sötern)
 Maria Rosenkranzkönigin (Stockstadt am Main)
 St. Mariä Rosenkranz (Straeten) in Heinsberg-Straeten
 Maria Rosenkranzkönigin (Sulzbach)
 St. Maria Rosenkranzkönigin (Vieselbach)
 Marienkapelle Waibstadt
 St. Maria vom heiligen Rosenkranz zu Walsrode
 St. Maria Rosenkranzkönigin (Weidenau)
 Kuratie Maria Rosenkranzkönigin in Wickendorf bei Teuschnitz (Erzdiözese Bamberg)
 St. Maria Rosenkranzkönigin in Wiescheid

Frankreich 
  Rosenkranzbasilika (Lourdes)
 Notre-Dame-du-Rosaire (Marseille)
 Chapelle du Rosaire de Saint-Louis (La Réunion)
 Chapelle du Rosaire de Vence

Grenada 
 Church of Our Lady of the Rosary of Fatima, Roxborough, Saint George

Griechenland 
 Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz auf der Kykladen-Insel Tinos

Guatemala 
   Rosenkranzbasilika (Guatemala-Stadt)

Indien 
 Rosenkranz-Basilika (Karumathampatti), Karumathampatti, Bundesstaat Tamil Nadu
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Velha Goa), Velha Goa, Bundesstaat Goa

Irak 
 Kathedrale Unserer Lieben Frau von Nareg

Iran 
 Kirche Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz (Isfahan)

Italien 
 Chiesa di Santa Maria del Rosario, Biancavilla
 Chiesa di Santa Maria del Rosario, Bironico
 Rosenkranzkirche in Oberau-Haslach, Bozen
 Chiesa della Madonna del Rosario, Castell’Azzara
 Cappella della Madonna del Rosario, Castelnuovo Berardenga
 Chiesa di Maria Santissima del Rosario, Fasano
  Santuario di Nostra Signora del Rosario, Favale di Malvaro
  Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, Fontanellato
 Chiesa del Santissimo Rosario, Fossacesia
 Collegiata del Santissimo Rosario, Francavilla Fontana
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario, Genua, Genova
 Chiesa del Santissimo Rosario, Licodia Eubea
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario, Livorno
 Chiesa di Santa Maria del Rosario, Mailand, Milano
 Chiesa della Vergine del Santissimo Rosario, Montemesola
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario, Mottola
 Chiesa di Santa Maria del Rosario,lle Pigne, Neapel, Napoli
 Chiesa di Santa Maria del Rosario, Portamedina, Neapel, Napoli
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario, Ozieri
 Chiesa Regina Del Santo Rosario di Palagianello, TA
 Chiesa di Maria Santissima del Rosario, Palmi
  Santuario della Beata Vergine del Rosario, Pompei
 Chiesa del Santo Rosario, Reggio Calabria
 Chiesa del Santissimo Rosario di Pompei, Rom, Roma
 Chiesa di Santa Maria del Rosario in Prati, Rom, Roma
 Chiesa della Madonna del Rosario, Rom, Roma
 Chiesa di Santa Maria del Rosario, Rom, Roma
 Chiesa di Santa Maria del Rosario di Pompei,lla Magliana, Rom, Roma
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario e San Bernardo, Sant’Olcese
 Chiesa della Maria Santissima del Rosario, Siena
 Cappella della Madonna del Rosario,  Siena
 Chiesa di Santa Maria del Rosario, Venedig, Venezia
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario, Viggiù
 Chiesa della Madonna del Rosario, Villa Santa Maria

Kanada 
  Holy Rosary Cathedral, Regina, Saskatchewan
  Holy Rosary Cathedral, Vancouver

Kiribati 
 Our Lady of the Rosary Church (Koinawa)

Mexiko 
 Capilla del Rosario im Templo de Santo Domingo von Puebla (galt als 8. Weltwunder)
  Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario in Culiacán
 Basílica de Nuestra Señora del Rosario in Talpa de Allende

Namibia 
 Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz (Swakopmund)

Niederlande 
  Kathedrale Königin vom heiligen Rosenkranz, Willemstad, Curaçao

Österreich 
 Messkapelle Rosenkranzkönigin in Grabersdorf, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Poniglkapelle (Rohrbach-Steinberg, Steiermark)
 Dominikanerkirche in Wien
 Pfarrkirche Maria, Königin des hochheiligen Rosenkranzes Wien-Hetzendorf

Osttimor 
 Nossa Senhora do Rosario (Ilimanu), Atauro
 Nain Feto Rosário (Lalaia)
 Santa Maria do Rosário de Fátima (Leotelo (Mauchiga)), Kapelle
 Nossa Senhora do Rosário (Pante Macassar)
 Nossa Senhora do Rosario (Suai) (siehe: Kirchenmassaker von Suai)

Peru 
  Rosenkranz-Basilika (Lima)

Philippinen 
  Rosenkranz-Basilika (Manaoag)

Polen 
 Mutter Gottes Rosenkranz (Bajtkowo)
 St. Maria Rosenkranz (Dobrzenice)
 Franziskanerkirche (Glatz)
 Dorfkirche Szarejki

Portugal 
 Rosenkranz-Basilika (Fátima)

Schweiz 
 Chiesa di Santa Maria del Rosario, Caslano

Slowenien 
 Muttergottes-Rosenkranz-Kirche, Stadt Kranj

Uruguay 
  Basilika Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz und des hl. Benedikt des Mohren, Paysandú

Vereinigte Staaten 
 Mary Queen of the Holy Rosary Catholic Church, Lexington, Kentucky
  Our Lady of the Rosary Cathedral, San Bernardino, Kalifornien
 Mary Queen of the Holy Rosary Catholic Church, Spencer, Massachusetts
  Holy Rosary Cathedral, Toledo, Ohio

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchengebäude nach Name)
 
 
Maria Rosenkranzkonigin